Okręty US Navy o nazwie USS  "Gilmer":
 Pierwszy "Gilmer" (DD-233/APD-11) był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1920-1946.
 Drugi "Gilmer" (PC-565) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1942-1946. 

Gilmer